Yotov (en bulgare : Йотов) est un patronyme bulgare dérivé du prénom Yoto ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Boris Yotov (né en 1996), rameur azerbaïdjanais ;
  (né en 1989), footballeur bulgare ;
  (né en 1988), joueur d'échecs bulgare ;
 Velko Yotov (né en 1970), footballeur bulgare ;
 Yoto Yotov (né en 1969), haltérophile bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare